Liebling kan syfta på:

 Liebling (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Liberala ungdomsförbundet
 Liebling (musikalbum) – ett musikalbum av Andreas Johnson
 Liebling (EP av The Radio Dept.) – ett EP av The Radio Dept. från 2003